Денисово — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 12 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 8 км к северо-востоку от Вязьмы, в 3 км севернее автодороги , на берегу реки Болдань. В 1,5 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Подъёлки на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)